Blue Chairs () — интерактивный текстовый квест американского автора Криса Климаса.

Сюжет 
Игра начинается на вечеринке, где какой-то человек предлагает игроку бутылку с загадочной зеленой жидкостью. Выпив её, игрок теряет  сознание, но вскоре его будит человек, несущий телефон со звонком от давно потерянной любви. Игра предоставляет игру возможность решить самому, что галлюцинация, а что реальность. Некоторыми фантазиями персонажа являются избрание его президентом в пустыне, "вино" которое повышает танцевальные навыки, и сеть туннелей спрятанная в задней части морозильника.

История 
Жанр Blue Chairs считается интерактивной фантастикой. Разработчиком Blue Chairs является Крис Климас. Он разработал игру, используя язык программирования Inform разработанный Грэмом Нельсоном . Игра была выпущена как бесплатная в 2004 году.Игра  содержит  только одиночный режим.

прием 
Компания Blue Chairs получила второе место на Конкурсе интерактивной художественной литературы 2004 года, получила  похвалу за ее изобретательный стиль и богатое повествование. Впоследствии, игра получила награды за лучшую игру, лучшее сочинение и лучшую историю на ежегодной премии Xyzzy . Он также был номинирован на звание «Лучшая индивидуальная головоломка», «Лучший NPC» и « Best Individual PC» . Он был оценен как № 34 в 2011 году в рейтинге лучших 50 интерактивных художественных произведений всех времен .  В 2016 году автор Адам Кадре проанализировал Blue Chairs в своем подкасте Radio K.

Примечания

Ссылки

Внешние ссылки 

 Синие стулья в путеводителе Бафа по интерактивной фантастике
 Синие стулья в интерактивной базе данных художественной литературы

Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры 2004 года
Interactive fiction
Страницы с непроверенными переводами